Sezon (1997/1998) był 95. sezonem Nemzeti Bajnokság I – najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 18 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi, a zespoły z miejsc 15-16 zagrały w barażach o utrzymanie. Tytułu nie obroniła drużyna MTK Hungária FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Újpesti TC. Tytuł króla strzelców zdobył Krisztián Tiber, który w barwach klubu Gázszer FC strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Baraże o NB I 
 Tiszakécskei FC – III. Kerületi TVE-Auto Trader 1-2, 1-1 → III. Kerületi TVE-Auto Trader awansował do pierwszej ligi.
 Videoton FC Fehérvár – Matáv SC Sopron 2-1, 3-0 → Videoton FC Fehérvár utrzymał się w pierwszej lidze.

Linki zewnętrzne 
 Węgry – tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej